

Classifica

Legenda:

      Retrocesse in Serie A2 1995-1996

Verdetti
 Cernusco: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1994
Sport nel 1995